Tampereen Ilves – fiński klub hokejowy z miasta Tampere
 Tampereen Ilves – fiński klub piłkarski z miasta Tampere